La Villeneuve puede referirse a: 

 La Villeneuve, comuna francesa situada en Creuse.
 La Villeneuve, comuna francesa situada en Saona y Loira.